Alesia – antica città gallica;
 Alésia – stazione della Metropolitana di Parigi.